A Universidade Santa Úrsula (USU) é uma instituição privada de ensino superior do Brasil, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Localiza-se no tradicional bairro carioca de Botafogo e com mais duas unidades acadêmicas: na Vila Olímpica da Mangueira e no Colégio Euclides da Cunha, no bairro de Colégio. Foi fundada em 1939 por Alceu Amoroso Lima, um dos maiores pensadores católicos, já falecido. Foi a primeira a abrir vagas para mulheres no Rio.

Em maio de 2019, passou a integrar o Google for Education, através da parceria com a empresa Nuvem Mestra, para capacitar a toda a comunidade acadêmica e administrativa.

Graduação Presencial

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Biológicas - Licenciatura
Ciências Biológicas - Bacharelado
Direito
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Engenharia de Produção
Psicologia
Gestão de Recursos Humanos
Nutrição
Marketing
Medicina Veterinária
Odontologia
Enfermagem
Educação Física
Pedagogia

Pós-Graduação Stricto Sensu Mestrado Profissional Presencial
Gestão do Trabalho para a Qualidade do Ambiente Construído

Ligações externas 
Página oficial da Universidade Santa Úrsula
Facebook: https://www.facebook.com/usuoficial/
Instagram: https://www.instagram.com/usuoficial/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/universidade-santa-ursula/ 

Santa Úrsula
Universidade Santa Ursula